

Geografia 
 Cunico – comune del Piemonte, in provincia di Asti

Storia 
 Bortolo Cunico – patriota e garibaldino italiano

Sport 
 Gianfranco Cunico –  pilota di rally italiano
 Marco Cunico – dirigente sportivo e calciatore italiano